Tagma (Byzantijnse Rijk), een eenheid uit het Byzantijnse rijk
 Tagma (biologie), een lichaamsonderdeel van gesegmenteerde dieren